Monoporus är ett släkte av viveväxter. Monoporus ingår i familjen viveväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Viveväxter
Monoporus